Jula steht für:

 Jula (Volk), Volk in Westafrika
 Jula (Fluss), Nebenfluss der Pinega in Russland
 Gyula (deutsch: Jula), Stadt in Ungarn
 Jula (Festival), Theater- und Musikfestival in München
 Jula (Sängerin) (* 1991), polnische Popsängerin

Jula ist der Familienname folgender Personen:
 Dumitru Jula (1945–2007), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Emil Jula (1980–2020), rumänischer Fußballspieler
 Vasile Jula (* 1974), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Yula